La Banque Némo peut désigner :

 La Banque Némo, une pièce de théâtre de Louis Verneuil, créée en 1931.
 La Banque Némo, un film français de Marguerite Viel, sorti en 1934.